Кашарское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Кашарское сельское поселение — входит в Задонский район

Ростовская область
 Кашарское сельское поселение — входит в Кашарский район